Известны два типа F:
 Подводные лодки типа F (Великобритания) — серия из трёх подводных лодок Королевского флота Великобритании. Построены в 1913—1916 годах.
   — серия подводных лодок ВМС Италии, построенных в 1916—1918 годах.
 Подводные лодки типа F (США) — серия из четырёх подводных лодок ВМС США, построенных в 1904 году.